Umbertina – variante femminile del prenome italiano Umberto
 Umbertina – romanzo di Helen Barolini

Pagine correlate
Zona umbertina